Quintinus ist der Name folgender Personen:

 Quintinus (Heiliger), römischer Bürger, Heiliger
 Quintinus (Feldherr), spätantiker römischer Offizier, siehe Nanninus